|- align="center"
|align="left"| Robert La Caze
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jacques Laffite
|1974-1986
|0
|180
|176
|7
|6
|32
|6
|228
|- align="center"
|align="left"| Franck Lagorce
|1994
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jan Lammers
|1979-1982, 1992
|0
|41
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pedro Lamy
|1993-1996
|0
|32
|32
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Chico Landi
|1951-1953, 1956
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|1,5
|- align="center"
|align="left"| Hermann Lang
|1953-1954
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Claudio Langes
|1990
|0
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Nicola Larini
|1987-1992, 1994, 1997
|0
|75
|49
|0
|0
|1
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Oscar Larrauri
|1988-1989
|0
|21
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gérard Larrousse
|1974
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jud Larson
|1958-1959
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Niki Lauda
|1971-1979, 1982-1985
|31975, 1977, 1984
|177
|171
|24
|25
|54
|24
|420,5
|- align="center"
|align="left"| Roger Laurent
|1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Giovanni Lavaggi
|1995-1996
|0
|10
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chris Lawrence
|1966
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Charles Leclerc
|-
|0
|42
|42
|7
|2
|10
|4
|'''303
|- align="center"
|align="left"| Michel Leclere
|1975-1976
|0
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Neville Lederle
|1962, 1965
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Geoff Lees
|1978-1980, 1982
|0
|12
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gijs van Lennep
|1971, 1973-1975
|0
|10
|8
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Arthur Legat
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| JJ Lehto
|1989-1994
|0
|70
|62
|0
|0
|1
|0
|10
|- align="center"
|align="left"| Lamberto Leoni
|1977-1978
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Les Leston
|1956-1957
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pierre Levegh
|1950-1951
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bayliss Levrett
|1950
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jackie Lewis
|1961-1962
|0
|10
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Stuart Lewis-Evans
|1957-1958
|0
|14
|14
|2
|0
|2
|0
|16
|- align="center"
|align="left"| Guy Ligier
|1966-1967
|0
|13
|12
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Andy Linden
|1951-1957
|0
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Roberto Lippi
|1961-1963
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Vitantonio Liuzzi
|-, -
|0
|81
|80
|0
|0
|0
|0
|26
|- align="center"
|align="left"| Dries van der Lof
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Lella Lombardi
|1974-1976
|0
|17
|12
|0
|0
|0
|0
|0,5
|- align="center"
|align="left"| Ricardo Londono
|1981
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ernst Loof
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| André Lotterer
|
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Henri Louveau
|1950-1951
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| John Love
|1962-1965, 1967-1972
|0
|10
|9
|0
|0
|1
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Pete Lovely
|1959-1960, 1969-1971
|0
|11
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Roger Loyer
|1954
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean Lucas
|1955
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean Lucienbonnet
|1959
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brett Lunger
|1975-1978
|0
|43
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

L